Wahlkreis 14 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 14
 Landtagswahlkreis 14
 Reichstagswahlkreis 14